Хамадиев:

 Хамадиев, Дамир Дарвисович (род. 1981) — российский игрок в мини-футбол.
 Хамадиев, Дарвис Яхиевич (род. 1947) — советский футболист.